ISAP steht für:
 Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon–Pireos, die Elektrobahn Athen–Piräus, siehe Metro Athen #Geschichte
 Internationales Seminar für Analytische Psychologie, siehe Internationales Seminar für Analytische Psychologie in Zürich
 Internetowy System Aktów Prawnych, juristische Datenbank der in Polen geltenden Rechtsvorschriften

Abkürzung